Pierce Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pierce Island (Maine)
 Pierce Island (New Hampshire)
 Pierce Island (Washington)